M51 (raket), een Franse ballistische raket.
 Messier 51 (M51), een object aan de sterrenhemel.
 Metrolijn 51, een lijn van de Amsterdamse metro
 Een verkeersweg:
 M51 (Denemarken), zie Sønderborgmotorvejen.
 M51 (Hongarije)
 M51 (Mashreq)
 Een voormalige verkeersweg:
 M-51 (Rusland)